Witch house (casa della strega in lingua inglese) può indicare:
 Witch house – genere di musica elettronica
 Witch House – romanzo di Evangeline Walton del 1945